DTM, sigle composé des trois lettres D, T et M, peut faire référence à :
 Deutsche Tourenwagen Masters, un championnat de course de voitures de tourisme en Allemagne ;
 Deutsche Tourenwagen Meisterschaft, un championnat de course de voitures de tourisme en Allemagne disputé de 1984 à 1996 ;
 Dose toxique minimale, la plus petite dose toxique d'une substance connue pour avoir des effets toxiques.

DTM est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Dortmund, en Allemagne, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code